Бандура — музичний інструмент.
 Панська бандура.
 Старосвітська бандура.
 «Бандура» — ансамбль українських бандуристів, заснований 1972 року в Парижі.
 «Бандура» — ансамбль українських бандуристів, заснований 1978 року в Перемишлі.
 «Бандура» — літературно-музичний щоквартальник, заснований 1981 року в Нью-Йорку.

Антропоніми 
 Бандура (прізвище)